Музей истории Марселя () — это историко-археологический музей в Марселе (Франция).

История 
Музей был открыт в 1983 году, это первый городской исторический музей во Франции. В нём представлены основные археологические находки, обнаруженные при раскопках в 1967 году при коммерческой реконструкции и строительстве торгового центра Centre de la Bourse. Здание музея, которое находится внутри торгового центра, выходит окнами на сад со стабилизированными археологическими остатками классических валов, портовых сооружений, некрополя.

Галерея

Примечания 

Музеи Марселя
Исторические музеи Франции